Lismore (Escócia)
 Lismore (Irlanda)
 Castelo de Lismore
 Lismore (Minnesota), Estados Unidos
 Lismore (Nova Gales do Sul), Austrália
 Lismore (Victoria), Austrália